Ел Сол има више значења:

 Ел Сол, Гранха (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Сол (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Сол (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Сол (Парас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Сол, Гранха (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Сол (Сералво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Сол (Грал. Ескобедо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Сол (Виља де Тутутепек де Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Сол (Пантепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Сол (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Сол, Батури (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Сол (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Сол (Тезонапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Сол (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику